Форсајт има више значења:
 Округ Форсајт (Џорџија)
 Округ Форсајт (Северна Каролина)
 Форсајт (Џорџија)
 Форсајт (Илиноис)
 Форсајт (Мисури)
 Форсајт (Монтана)